«Трудеринг» () — станция Мюнхенского метрополитена, расположенная на линии  между станциями «Крайллерштрассе» и «Мосфельд». Станция находится в районе Трудеринг-Рим (). Имеет пересадку на одноименную станцию городской электрички.

История 
Открыта 29 мая 1999 года в составе участка «Инсбрукер Ринг» — «Мессештадт Ост». Станция названа именем района, в котором она находится.

Во время строительства южного туннеля 20 сентября 1994 года произошла авария, при которой обрушился потолок из-за просачивающейся воды. В кратер провалился стоящий на остановке автобус. Погибли два пассажира и один строитель.

Архитектура и оформление 
Станция глубокого заложения (24 метра). Платформы расположены в отдельных туннелях и смещены относительно друг к другу, у выходов располагаются два коротких аванзала для перехода между путями. Естественно оставленные путевые стены выкрашены в красный цвет. Перронные стены и потолок облицованы алюминиевыми листами. Один ряд ламп, на каждой платформе, светят в алюминиевый экран на потолке, который косвенно распределяет свет. Платформа выложена большими светлыми и маленькими тёмными гранитными плитами. Имеет два выхода по обоим концам платформы. В восточном торце платформы расположен лифт.

Таблица времени прохождения первого и последнего поезда через станцию

Пересадки 
Проходят автобусы следующих линий: 139, 146, 192, 193, 194 и ночные N49, а также городская электричка линий S4 и S6. Есть перехватывающая парковка на 211 мест.

См. также 
 Список станций Мюнхенского метрополитена

Примечания

Ссылки 
 «Трудеринг» на сайте muenchnerubahn.de
 План окрестности станции

Станции Мюнхенского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1999 году